De Noorse voetbalbeker 2004 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 2004) was de 99ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 5 mei met de eerste ronde en eindigde op 6 november 2004 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door SK Brann dat FC Lyn Oslo in de eindstrijd met 4-1 versloeg en daarmee voor de zesde keer het bekertoernooi op zijn naam schreef. De club onder leiding van trainer-coach Mons Ivar Mjelde plaatste zich daardoor voor de UEFA Cup 2005/06. Topscorer van het bekertoernooi werd Robbie Winters (SK Brann), die twaalf keer scoorde in zes duels.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3
| RD1-header01 = 14 augustus
| RD1-team01 = Lillestrøm SK
| RD1-score01 = 3
| RD1-team02 = Rosenborg BK
| RD1-score02 = 2
| RD1-header02 = 14 augustus
| RD1-team03 = FC Lyn Oslo
| RD1-score03 = 3
| RD1-team04 = Hamarkameratene
| RD1-score04 = 1
| RD1-header03 = 15 augustus
| RD1-team05 = SK Brann
| RD1-score05 = 3
| RD1-team06 = Bryne FK
| RD1-score06 = 2
| RD1-header04 = 15 augustus
| RD1-team07 = Sandefjord Fotball
| RD1-score07 = 3
| RD1-team08 = Stabæk Fotball
| RD1-score08 = 4
| RD2-header01 = 23 september
| RD2-team01 = FC Lyn Oslo
| RD2-score01 = 1
| RD2-team02 = Lillestrøm SK
| RD2-score02 = 0
| RD2-header02 = 22 september
| RD2-team03 = Stabæk Fotball
| RD2-score03 = 1
| RD2-team04 = SK Brann
| RD2-score04 = 3
| RD3-header01 = 7 november
| RD3-team01 = SK Brann
| RD3-score01 = 4
| RD3-team02 = FC Lyn Oslo
| RD3-score02 = 1
}}

Finale

Winnende formatie
SK Brann
Håkon Opdal, Jan Tore Ophaug, Olafur Ørn Bjarnasson, Ragnvald Soma, Erlend Hanstveit, Martin Knudsen, Tom Sanne, Paul Scharner, Helge Haugen, Fredrik Klock, Raymond Kvisvik, Arve Walde, Robbie Winters, Charlie Miller, Bengt Sæternes, Cato Guntvedt, Erlend Storesund, Johan Milde Thorbjørnsen, Egil Ulfstein, Tommy Knarvik, Seyi Olofinjana, Thomas Lund, Steinar Tenden, Thor Jørgen Spurkeland, Kristian Ystaas, Dylan MacAllister. Trainer-coach: Mons Ivar Mjelde.

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met drie of meer treffers achter hun naam.''

Zie ook
 Tippeligaen 2004
 1. divisjon 2004
 Noors voetbalelftal in 2004

2004
Noorwegen